

Persone
Eduardo Missoni (1954) – educatore italiano, segretario generale dell'Organizzazione mondiale del movimento scout
Ottavio Missoni (1921-2013) – stilista, ostacolista e velocista italiano
Vittorio Missoni (1954-2013) – stilista ed amministratore delegato dell'azienda omonima

Altro
Missoni – casa di moda italiana